Bosznia-Hercegovina
 Gorice, falu Brčko községben, a Brčkoi körzetben
 Gorice, falu Sanski Most községben, az Una-Szanai kantonban

 Horvátország
 Gorice, falu Dragalić községben, Bród-Szávamente megyében
 Gorice, falu Skradin községben, Šibenik-Knin megyében

 Szlovénia
 Dolgovaško Gorice, Hosszúfaluhegy szlovén neve, Lendva községben, Muraköz régióban
 Lendavske Gorice, Lendvahegy szlovén neve, Lendva községben, Muraköz régióban
 Notranje Gorice, falu Brezovica községben, Közép-Szlovénia régióban
 Vnanje Gorice, falu Brezovica községben, Közép-Szlovénia régióban